El término Essen puede referirse a:

Toponimia 
  Essen, ciudad de Alemania en el estado de Renania del Norte-Westfalia.
  Essen, municipio de Alemania en el estado de Baja Sajonia.
  Essen, municipio de Bélgica.
  Essen, pequeña aldea de los Países Bajos.
  Essen, una villa de Güeldres en los Países Bajos.
  Essen, pueblo de Ukrania.
  Bad Essen, localidad de Alemania.

Apellido 
 Louis Essen, físico inglés.
 Max von Essen, actor y cantante estadounidense.
 Siri von Essen, actriz finlandesa.
 Hans Henric von Essen, militar y estadista sueco.
 Pjotr Kirillowitsch Essen, militar ruso.
 Nikolai von Essen, militar ruso.

Varios 
 Feria de Essen.
 Abadía de Essen, monasterio secular de monjas en Essen (Alemania).
 (133243) Essen, un asteroide.